Als Collegium Maius werden historisch Hauptgebäude einiger alter Universitäten bezeichnet:

 Collegium Maius (Erfurt), Hauptgebäude der Alten Universität in Erfurt, die von 1392 bis 1816 bestand
 Collegium Maius (Krakau), das älteste Gebäude der Jagellonischen Universität in Krakau
 Collegium Maius (Posen)